Alamire ist der Familienname von:

 Petrus Alamire, (um 1470–1536) deutscher Notenkopist, Musikalienhändler, Sänger und Komponist 

Alamire bezeichnet:

 Alamire, eine Tragödie von Voltaire